Берберов (Берберова) — фамилия.

Известные носители 
 Берберов, Димитрий (1916—2009) — болгарско-испанский дирижёр.
 Берберов, Лев Львович (1914—1978) — советский архитектор, хозяин известных львов-киноартистов.
 Берберов, Ростислав Николаевич (1921—1984) — советский музыковед и педагог, автор оригинальной концепции музыкальной формы.

 Берберова, Лалка (1965—2006) — болгарская гребчиха.
 Берберова, Нина Николаевна (1901—1993) — русская писательница-эмигрантка, педагог, поэтесса и мемуаристка.

См. также 
 Берберовы (семья)
 Берберян

Примечания